Клипер может означать:

 Клипер — тип быстроходных парусных или парусно-паровых судов.
 «Клипер» — космический корабль, проектировавшийся в НПО «Энергия».
 Клипер — летающая лодка конструкции Игоря Сикорского Sikorsky S-42 Clipper.
 Клипер — специальные щипчики для гигиены ногтей (книпсеры).

См. также 
 Клиппер — пластиковый контейнер для перевозки домашних животных.
 Clipper — язык программирования.
 Клиппертон
 Клипперт